Ефремовский сельсовет:

 Ефремовский сельсовет — Курская область, Черемисиновский район.
 Ефремовский сельсовет — Московская область, Волоколамский район. Существовал до 1954 года
 Ефремовский сельсовет — Московская область, Егорьевский район. Существовал до 1994 года.
 Ефремовский сельский совет — Харьковская область, Первомайский район.